Ефремов, Вениамин:
 Ефремов, Вениамин Георгиевич (род. 1928) — советский деятель сельского хозяйства, заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР.
 Ефремов, Вениамин Дмитриевич (1926 — 2001) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ефремов, Вениамин Павлович (1926 — 2006) — советский и российский учёный, член-корреспондент АН СССР, Герой Социалистического Труда, генеральный конструктор НПО «Антей».